

Cinema 
 Il grande caldo (The Big Heat) – film del 1953 diretto da Fritz Lang
 The Big Heat – film del 1988 diretto da Johnnie To e Wah Yeung

Letteratura 
 Il grande caldo (The Big Heat) – romanzo di William P. McGivern del 1953

Musica 
 The Big Heat – album di Stan Ridgway del 1986

Televisione 
 Mai scherzare con il fuoco (The Big Heat) – episodio di The Batman